

Кербівілл — місто, штат Техас
 Кербівілл — селище, штат Міссурі